In de anatomie is een foramen (Latijn, meervoud: foramina) een opening. Een foramen in een lichaam laat spieren, zenuwen, arteriën, venen of andere structuren door, zodat een deel van een lichaam met een ander deel van een lichaam wordt verbonden.

Zie ook 
 Foramen ovale (hart) 
 Foramen intervertebrale 
 Foramen magnum 
 Foramen ovale (schedel)

Anatomische terminologie